Булустах () — топоним в России якутского происхождения.

 Булустах — урочище, в левобережье р. Тыках, координаты 68°01'	134°24’.
 Булустах — озеро, в левобережье р. Моюона, координаты 68°37'	107°32’.
 Булустах — озеро, на левом берегу р. Сартанг, координаты 66°47'	132°27’.
 Булустах — остров, в среднем течении р. Лена, омываемый протокой Налыт-Уэся и протокой Булустах-Уэся, координаты 65°57'	124°08’.
 Булустах — падь в левобережье р. Конончан, координаты 63°58'	118°23'.
 Булустах — река, теряется в левобережье р. Индигирка, координаты 63°27'	142°42'.
 Булустах — озеро, на правом берегу р. Улукуччу, координаты 62°54'	134°31'.
 Булустах — река, левый приток р. Улахан-Юрях, на полуострове Фаддеевский Восточно-Сибирского моря, координаты 75°19'	143°44'.

Примечания